Bobb ist der Familienname folgender Personen:

 Caitlyn Bobb (* 2003), bermudische Sprinterin
 Curtis Bobb (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 Euric Bobb (* 1943), Sprinter aus Trinidad und Tobago
 Louise Gabrielle Bobb (* 1970), britische Sängerin, siehe Gabrielle (Sängerin)